Alojzy Feliński (1771-1820) – scrittore e drammaturgo polacco
 Felicjan Feliński (1855-1914) – attore e direttore teatrale
 Roman Feliński (1886-1953) – architetto polacco
 Sigismondo Felice Feliński (1822-1895) – arcivescovo di Varsavia dal 1862 al 1883 e poi arcivescovo titolare di Tarso fino alla morte